Das Wort Autokephalie bezeichnet:

 Autokephalie (Kirche), orthodoxe Kirchen mit vollständiger Autonomie
 Autokephalie (Diözese), keiner Metropolie zugehörige Diözesen
 Autokephalie (Soziologie), eine Organisationsform mit bestellter Leitung nach eigener Ordnung